

Pessoas 
 John Buford

Localidades 
 Buford (Dakota do Norte)
 Buford (Geórgia)
 Buford (Wyoming)

Desambiguação